Да́швуд (Dashwood) — английская фамилия.

 Марианна Дэшвуд — персонаж и одна из главных героинь романа Джейн Остин «Разум и чувства».
 Элинор Дэшвуд — персонаж и одна из главных героинь романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность».
 Дэшвуд, Тенилл (род. 1989) — австралийская женщина-рестлер, более известная как Эмма.

Примечания